De Grand Prix-wegrace van Australië 2002 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 20 oktober 2002 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Marco Melandri werd gekroond tot 250 cc-kampioen met een overwinning in de race.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Australië